Szwajcaria:
 Twann – stacja kolejowa w Twann-Tüscherz
 Twann-Tüscherz – gmina w kantonie Berno, w okręgu Biel/Bienne

Zobacz też:
 Bären Twann